Végtelen szerelem, Franco Zeffirelli 1981-es filmje
 Végtelen szerelem, 2014-es amerikai film
 Végtelen szerelem, 2020-as amerikai film
 Végtelen szerelem, török televíziós sorozat